Лос Габријелес има више значења:

 Лос Габријелес, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Габријелес, Ранчо Варела (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Габријелес (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику